Первомайское муниципальное образование — муниципальное образование в России:

 Первомайское муниципальное образование — сельское поселение в Балашовском районе Саратовской области;
 Первомайское муниципальное образование — сельское поселение в Краснокутском районе Саратовской области;
 Первомайское муниципальное образование — сельское поселение в Перелюбском районе Саратовской области;
 Первомайское муниципальное образование — сельское поселение в Ровенском районе Саратовской области;
 Первомайское муниципальное образование — сельское поселение в Фёдоровском районе Саратовской области.

См. также 
 Первомайское городское поселение
 Первомайское сельское поселение